Windon ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Windon (1921–2003), australischer Rugbyspieler
 Keith Windon (1917–1998), australischer Rugbyspieler
 Marc Windon (* 1983), australischer Kameramann
 Stephen F. Windon (* 1959), australischer Kameramann

Siehe auch:
 Winden